Elitserien i handboll för herrar 2014/2015 var den 81:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll. Svenska mästare blev IFK Kristianstad, som finalslog Alingsås HK med 28-25 i Scandinavium i Göteborg den 24 maj 2015. Regerande svenska mästare var Alingsås HK.

Den 4 december 2014 meddelade H43 Lund att laget lämnar Elitserien. Anledningen var ekonomiska bekymmer, vilket medfört att klubben beslutat att lämna in konkursansökan. Detta medförde att inget lag åkte ur direkt.

Deltagande lag 
Från Elitserien 2013/2014 (10 lag):
 Alingsås HK
 HK Drott Halmstad
 Eskilstuna Guif
 Hammarby IF
 HK Malmö
 IFK Kristianstad
 Lugi HF
 Redbergslids IK
 IFK Skövde
 IK Sävehof

Från Allsvenskan 2013/2014 (1 lag):
 Ricoh HK  

Från Elitseriekval (3 lag)
 H43 Lund (Kvar i Elitserien, men gick i konkurs och lämnade Elitserien den 4 december 2014):
 Ystads IF (Kvar i Elitserien)
 Önnereds HK (Kvar i Elitserien)

Tabell

Slutspel 
Till slutspel går lag 1–8. Lag 1–4 får välja motståndare, bland lag 5–8. Lag 1–4 har i händelse av en femte och avgörande match favör av hemmaplan.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

IFK Kristianstad - Hammarby IF

Alingsås HK - HK Malmö

Lugi HF - Ystads IF

Eskilstuna Guif - Redbergslids IK

Semifinaler

Alingsås HK - Eskilstuna Guif

IFK Kristianstad - Ystads IF

Final
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="450px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Final i Scandinavium
|-
| 24 maj
| align="left"|<center>IFK Kristianstad - Alingsås HK
| 28 - 25
| 12 312
|}

Svenska mästare 2014/2015 
IFK Kristianstad blev svenska mästare efter seger i finalen mot Alingsås HK. Det var lagets femte SM-guld, det första sedan 1953.

Statistik

Skytteliga 
Skytteligan innehåller spelare 1-10 med flest antal mål.

Referenser 
 Serier & Resultat: Elitserien Herrar på svenskhandboll.se

Noter 

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
Handbollssäsongen 2014/2015
2014/2015